Signal (aplicació de missatgeria), aplicació de missatgeria instantània i trucades, lliure i de codi obert, amb èmfasi en la privadesa i la seguretat
 Signal (Arizona), despoblat a la riba del riu Big Sandy al sud del comtat de Mohave (Arizona, Estats Units).
 Signal (revista), revista il·lustrada, de caràcter propagandístic, editada a l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial, entre 1940 i 1945
 Signal Mountain, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee